Taoyang (kinesiska: 洮阳, 临洮县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 70 kilometer söder om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Taoyang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Taoyang är det största samhället i trakten. Trakten runt Taoyang består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina